Dans l'univers de fiction de Stargate, l’Ascension est un événement durant lequel une personne devient de l'énergie pure, en perdant sa forme matérielle originelle, et accède ainsi à un plan d'existence supérieur.

Principe 
Dans la série télévisée Stargate, l'Ascension est un évènement qu'un être suffisamment évolué peut accomplir seul. Plusieurs facteurs sont cités au cours des épisodes de l'univers de fiction, certains quantifiables scientifiquement, comme lorsque 90 % du cerveau est utilisé, d'autres plus vagues comme l'état d'éveil spirituel.

Cet événement peut aussi être aidé par des personnes ayant fait l'Ascension, comme ce fut le cas de Daniel Jackson par l'intermédiaire d'Oma Desala.

Au lieu de mourir, les personnes effectuant l'Ascension deviennent de l'énergie pure, en perdant leur forme matérielle originelle, et accèdent ainsi à un plan d'existence supérieur.

Intervention dans les plans d'existence inférieurs

Chez les Anciens 

Pour les Anciens, une personne ayant fait l'Ascension n'a pas le droit d'intervenir dans les plans d'existence inférieurs. Cette philosophie de pensée provient à la fois de leurs croyances et de leurs expériences.

Les Anciens pensent en effet que l'interventionnisme les empêchera d'accéder à un plan d'existence encore plus élevé, les plans inférieurs ayant facilement tendance à les vénérer comme des dieux.

De plus, les rares interventions importantes se sont souvent mal terminées :
 Orlin aida une planète à repousser les Goa'ulds en leur fournissant une arme avancée, arme qu'ils utilisèrent peu après pour se battre entre eux.
 Oma Desala a été trompée par Anubis et l'aida à effectuer l'Ascension.

Certains Anciens, minoritaires, pensent qu'un interventionnisme limité et dans des cas de force majeure est possible sans compromettre une Ascension supérieure.

Dans la pratique, certaines interventions très limitées sont tolérées, telle qu'en n'aidant qu'incomplètement et sous couvert de duperie. Ce fut ainsi le cas (et le motif) des premiers Anciens à effectuer l’Ascension, lors de l'attaque virale lancée par les Oris 5 ou 6 millions d'années avant notre ère : ils enveloppèrent la Voie lactée d'une illusion faisant croire à leurs ennemis que le virus avait bien anéanti toute forme de vie, couvrant ainsi leur Ascension de même que la fuite vers Pégase des survivants, et permettant à la vie de se régénérer ultérieurement.

Dans la plupart des cas, la personne responsable d'une intervention est punie par ses semblables, en général en étant renvoyée, dans la mesure du possible, dans un plan d'existence inférieur, et en ayant éventuellement la mémoire effacée. Cela est arrivé deux fois à Daniel Jackson, qui finit cependant par recouvrer la mémoire; tandis qu'Anubis n'a été qu'incomplètement rétrogradé, conservant toujours l'invulnérabilité de sa forme spectrale.

Chez les Oris 

Les Oris, contrairement aux Anciens, cherchent à tout prix à obtenir l'énergie spirituelle des êtres n'ayant pas effectué leur Ascension en intervenant sur eux par l'intermédiaire des prêcheurs.

Personnes de la série ayant effectué l'Ascension

Voir aussi 

 Transcendance
 Autotranscendance
 Immanence
 Méditation transcendantale
 Métaphysique
 Importance du fondement et de la métaphyique (encyclique Fides et Ratio de Jean-Paul II, 1998)
 Théologie

Notes et références 

Technologie de Stargate

cs:Mytologie Hvězdné brány#Povznesení
en:Mythology of Stargate#Ascension